OED puede referirse a:

 Oxford English Dictionary, un diccionario publicado por la editorial Oxford University Press, considerado el más erudito y completo diccionario de la lengua inglesa, así como el principal punto de referencia para su estudio etimológico.
 Open Evolutive Design, el nombre utilizado para describir al movimiento del grupo de diseñadores y artistas de OED, de Diseño Evolutivo Abierto.